Andorska nogometna reprezentacija predstavlja državu Andoru u međunarodnom muškom nogometu. Od svog nastanka, 1996. godine, nije se uspjela kvalificirati ni na jedno europsko ili svjetsko prvenstvo. Trenutačno su 130. reprezentacija na svijetu, a najbolji plasman, 125. mjesto zabilježili su u rujnu 2005. godine.

Povijest 
Andora je svoju prvu službenu utakmicu odigrala protiv Estonije, na Novu 1996. godinu. U svojoj povijesti samo su šest puta pobijedili. U reprezentaciji igraju samo dva profesionalca: Marc Bernaus i Ildefons Lima. Lima, iako stoper, s jedanaest je golova najbolji strijelac reprezentacije u povijesti. Bernaus je lijevi bek, i zabio je jedini pogodak u povijesnoj utakmici s Makedonijom. Reprezentacija Andore dosad je odigrala 147 utakmice i samo je 19 puta uspjela izbjeći poraz. Najveći poraz doživjeli su od Hrvatske (7:0, 2006. godine) te od Češke (8:1, 2005. godine).

Svjetsko prvenstvo 
1930. do 1998. - Nisu se natjecali
2002. do 2018. - Nisu se plasirali

Europsko prvenstvo 
1960. do 1996. - Nisu se natjecali
2000. do 2016. - Nisu se plasirali

Svi rezultati u povijesti 
Zaključno sa 8. srpnja 2018.

Trenutni sastav

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica nogometnog saveza

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Andori